

Toponymie

 Faustynowo est un village de la voïvodie de Mazovie
 Faustynowo est un village de la voïvodie de Grande-Pologne